

Biografie 
 Enzo Ceragioli – pianista italiano
 Giorgio Ceragioli – pittore e scultore
 Giorgio Ceragioli – ingegnere italiano

Altro 
 133528 Ceragioli – asteroide